Ribeirinha peut désigner :
au Portugal, dans l'archipel et région autonome des Açores :
Ribeirinha, paroisse civile de la municipalité d'Angra do Heroísmo, située sur l'île de Terceira ;
Ribeirinha, paroisse civile de la municipalité de Horta, située sur l'île de Faial ;
Ribeirinha, paroisse civile de la municipalité de Lajes do Pico, située sur l'île de Pico ;
Ribeirinha, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située sur l'île de São Miguel.